Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1999 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1998/99, 39-го и последнего сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 19 мая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В матче встретились итальянский «Лацио» и испанская «Мальорка».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1998/1999

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1999
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1999 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1999
Кубок обладателей кубков УЕФА 1999
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме
Спорт в Великобритании в 1999 году
Международные соревнования по футболу в Великобритании
События 19 мая
Спорт в Испании в 1999 году
Спорт в Италии в 1999 году